Марага́ль ():
 Марагаль, Жоан (1860—1911) — каталонский поэт
 Марагаль, Паскуаль (род. 1941) — каталонский политик, мэр Барселоны, внук Жоана Марагаля